401, année
 401 (nombre)
 401(k), système d'épargne retraite aux États-Unis
 Autoroute 401 (Ontario)

Homonymie de nombre